Bodenläufer bezeichnet

 eine Ausbreitungsstrategie, die von Pflanzen genutzt wird, siehe Chamaechorie
 ein Blechspielzeug und Vorläufer der heutigen Modelleisenbahnen, der direkt auf dem Boden fuhr, anstatt auf Schienen.